Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1949. godinu je osvojio Jug iz Dubrovnika.

Ljestvica

Izvori 
Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.

1949.